Nicolae Florea, sau Floria (n. 19 octombrie 1912, Odesa - d. octombrie 1941, Viazma), a fost un astronom sovietic, de origine românească după tată.

Biografie 
Tatăl său, Fiodor (Tudor) Florea, a fost profesor de latină la Odesa. Provenea din familia de viță moldovenească Florea din cartierul Moldoveanca al Odesei.

A început să practice astronomia ca amator independent, iar mai apoi a colaborat activ cu Observatorul astronomic popular din orașul Odesa. Domeniul predilect de interese - stelele variabile, cunoscute ca stele de tip Algol, sau cefeide, după denumirea constelației (Cefeus) în care au fost observate primele stele cu strălucire variabilă. A fost membru ULCT între anii 1926 și 1940. La 20 de ani devine cercetător științific al Observatorului astronomic de la Tașkent, iar la 23 de ani - cercetător științific superior și secretar științific la Institutul astronomic Șternberg din cadrul Universității Lomonosov din Moscova.

A fost membru al Colegiului de redacție și secretar al celei mai prestigioase reviste astronomice din URSS la acea vreme Astronomiceskii Jurnal. Domeniul de interese în afară de stelele variabile a mai inclus asteroizii, repartizarea materiei în planul galactic, Galaxia.

În 1941 s-a înscris voluntar în Armata roșie. A decedat în luna octombrie lângă orașul Viazma în luptele pentru apărarea Moscovei.

Este tatăl istoricului-slavist, membru-corespondent al Academiei de Științe din Rusia Boris Florea.

Foto 
 Imagine de la Institutul Șternberg. Florea este al 3-lea din dreapta în rândul din mijloc

Publicații 
ADS NASA
ADS NASA

Vezi și 
 Astronomi originari din Basarabia și Transnistria
 Florea

Bibliografie 
 Земля и Вселенная, М., 1985 
 И. Г. Колчинский, А. Б. Коррсунь, М. Г. Родригес. Астрономы. Биографический справочник. Киев, Наукова думка, 1986 
 Аlex Găină. Pîlpîind o flăcaruie. Tineretul Moldovei (Chișinău). 23.09.1995 
 Alex Găină. Nicolae Florea. Foaie Matematică. (Chișinău). № 2, 2001. p. 75

Legături externe
 Site-ul oficial al Institututului astrionomic Șternberg al Universității din Moscova

Astronomi ruși
Astronomi români din secolul al XX-lea
Români ruși
Nașteri pe 19 octombrie
Decese în 1941
Nașteri în 1912
Astronomi sovietici